Belokany Airport är en flygplats i Azerbajdzjan. Den ligger i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Baku. Belokany Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Belokany Airport är varierad. Den högsta punkten i närheten är Qubax-Qabax Dağı,  meter över havet,  kilometer norr om Belokany Airport. Närmaste större samhälle är Talalar,  kilometer sydost om Belokany Airport. 

Omgivningarna runt Belokany Airport är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Belokany Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Azerbajdzjan